Международная стандартная классификация образования — документ, предназначенный для классификации и представления сопоставимых на международном уровне статистических данных. Действующая редакция принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2011 году, предыдущая в 1997 году. 

Система включает восемь уровней:

 Уровень 0 — образование детей младшего возраста,
 Уровень 1 — начальное образование,
 Уровень 2 — первый этап среднего образования,
 Уровень 3 — второй этап среднего образования,
 Уровень 4 — послесреднее нетретичное образование,
 Уровень 5 — короткий цикл третичного образования,
 Уровень 6 — бакалавриат или его эквивалент,
 Уровень 7 — магистратура или её эквивалент,
 Уровень 8 — докторантура или её эквивалент.

Литература 
A new ISCED: Reflecting today’s education systems // Classifications Newsletter. Number 27, August 2011  pp. 3-5

Ссылки 
Картирование страновых систем образования по МСКО 
МСКО в англоязычной Википедии: ISCED, International Standard Classification of Education
Раздел МСКО на портале ЮНЕСКО 
МСКО 2011 
Области образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 2013). Сопроводительное руководство к МСКО 2011 
ЧаВо 

Образование
Прикладная статистика
ЮНЕСКО
Системы классификации